Die Fotbollsallsvenskan 1980 war die 56. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 13. April und dem 26. Oktober 1980 wurde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.

Östers IF holte sich zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte als schwedischer Landesmeister den Von-Rosens-Pokal. Der Aufsteiger Mjällby AIF musste als abgeschlagener Tabellenletzter direkt wieder absteigen. In die Division 2 wurde der Klub von Landskrona BoIS begleitet.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste 
Wie im Vorjahr kam der Torschützenkönig erneut aus den Reihen von Hammarby IF. Billy Ohlsson holte sich mit 19 Saisontoren den Titel.

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1980
Fußballsaison 1980